Plenophysa är ett släkte av svampar. Plenophysa ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Plenophysa